Das Virginia Slims Clay Courts 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 16. bis 22. August 1971 statt.

Einzel

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Chicago